Ланна () — блок стандарта Юникод, содержащий символы письма ланна для записи языков юан, лы и кхын.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ЛаннаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A2x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A20: TAI THAM LETTER HIGH KA" | ᨠ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A21: TAI THAM LETTER HIGH KHA" | ᨡ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A22: TAI THAM LETTER HIGH KXA" | ᨢ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A23: TAI THAM LETTER LOW KA" | ᨣ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A24: TAI THAM LETTER LOW KXA" | ᨤ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A25: TAI THAM LETTER LOW KHA" | ᨥ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A26: TAI THAM LETTER NGA" | ᨦ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A27: TAI THAM LETTER HIGH CA" | ᨧ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A28: TAI THAM LETTER HIGH CHA" | ᨨ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A29: TAI THAM LETTER LOW CA" | ᨩ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A2A: TAI THAM LETTER LOW SA" | ᨪ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A2B: TAI THAM LETTER LOW CHA" | ᨫ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A2C: TAI THAM LETTER NYA" | ᨬ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A2D: TAI THAM LETTER RATA" | ᨭ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A2E: TAI THAM LETTER HIGH RATHA" | ᨮ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A2F: TAI THAM LETTER DA" | ᨯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A3x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A30: TAI THAM LETTER LOW RATHA" | ᨰ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A31: TAI THAM LETTER RANA" | ᨱ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A32: TAI THAM LETTER HIGH TA" | ᨲ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A33: TAI THAM LETTER HIGH THA" | ᨳ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A34: TAI THAM LETTER LOW TA" | ᨴ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A35: TAI THAM LETTER LOW THA" | ᨵ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A36: TAI THAM LETTER NA" | ᨶ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A37: TAI THAM LETTER BA" | ᨷ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A38: TAI THAM LETTER HIGH PA" | ᨸ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A39: TAI THAM LETTER HIGH PHA" | ᨹ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A3A: TAI THAM LETTER HIGH FA" | ᨺ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A3B: TAI THAM LETTER LOW PA" | ᨻ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A3C: TAI THAM LETTER LOW FA" | ᨼ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A3D: TAI THAM LETTER LOW PHA" | ᨽ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A3E: TAI THAM LETTER MA" | ᨾ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A3F: TAI THAM LETTER LOW YA" | ᨿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A4x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A40: TAI THAM LETTER HIGH YA" | ᩀ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A41: TAI THAM LETTER RA" | ᩁ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A42: TAI THAM LETTER RUE" | ᩂ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A43: TAI THAM LETTER LA" | ᩃ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A44: TAI THAM LETTER LUE" | ᩄ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A45: TAI THAM LETTER WA" | ᩅ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A46: TAI THAM LETTER HIGH SHA" | ᩆ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A47: TAI THAM LETTER HIGH SSA" | ᩇ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A48: TAI THAM LETTER HIGH SA" | ᩈ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A49: TAI THAM LETTER HIGH HA" | ᩉ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A4A: TAI THAM LETTER LLA" | ᩊ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A4B: TAI THAM LETTER A" | ᩋ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A4C: TAI THAM LETTER LOW HA" | ᩌ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A4D: TAI THAM LETTER I" | ᩍ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A4E: TAI THAM LETTER II" | ᩎ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A4F: TAI THAM LETTER U" | ᩏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A5x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A50: TAI THAM LETTER UU" | ᩐ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A51: TAI THAM LETTER EE" | ᩑ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A52: TAI THAM LETTER OO" | ᩒ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A53: TAI THAM LETTER LAE" | ᩓ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A54: TAI THAM LETTER GREAT SA" | ᩔ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A55: TAI THAM CONSONANT SIGN MEDIAL RA" | ᩕ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A56: TAI THAM CONSONANT SIGN MEDIAL LA" |  ᩖ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A57: TAI THAM CONSONANT SIGN LA TANG LAI" | ᩗ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A58: TAI THAM SIGN MAI KANG LAI" |  ᩘ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A59: TAI THAM CONSONANT SIGN FINAL NGA" |  ᩙ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A5A: TAI THAM CONSONANT SIGN LOW PA" |  ᩚ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A5B: TAI THAM CONSONANT SIGN HIGH RATHA OR LOW PA" |  ᩛ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A5C: TAI THAM CONSONANT SIGN MA" |  ᩜ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A5D: TAI THAM CONSONANT SIGN BA" |  ᩝ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A5E: TAI THAM CONSONANT SIGN SA" |  ᩞ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A6x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A60: TAI THAM SIGN SAKOT" | ᩠
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A61: TAI THAM VOWEL SIGN A" | ᩡ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A62: TAI THAM VOWEL SIGN MAI SAT" |  ᩢ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A63: TAI THAM VOWEL SIGN AA" | ᩣ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A64: TAI THAM VOWEL SIGN TALL AA" | ᩤ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A65: TAI THAM VOWEL SIGN I" |  ᩥ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A66: TAI THAM VOWEL SIGN II" |  ᩦ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A67: TAI THAM VOWEL SIGN UE" |  ᩧ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A68: TAI THAM VOWEL SIGN UUE" |  ᩨ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A69: TAI THAM VOWEL SIGN U" |  ᩩ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A6A: TAI THAM VOWEL SIGN UU" |  ᩪ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A6B: TAI THAM VOWEL SIGN O" |  ᩫ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A6C: TAI THAM VOWEL SIGN OA BELOW" |  ᩬ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A6D: TAI THAM VOWEL SIGN OY" | ᩭ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A6E: TAI THAM VOWEL SIGN E" | ᩮ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A6F: TAI THAM VOWEL SIGN AE" | ᩯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A7x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A70: TAI THAM VOWEL SIGN OO" | ᩰ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A71: TAI THAM VOWEL SIGN AI" | ᩱ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A72: TAI THAM VOWEL SIGN THAM AI" | ᩲ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A73: TAI THAM VOWEL SIGN OA ABOVE" |  ᩳ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A74: TAI THAM SIGN MAI KANG" |  ᩴ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A75: TAI THAM SIGN TONE-1" |  ᩵
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A76: TAI THAM SIGN TONE-2" |  ᩶
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A77: TAI THAM SIGN KHUEN TONE-3" |  ᩷
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A78: TAI THAM SIGN KHUEN TONE-4" |  ᩸
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A79: TAI THAM SIGN KHUEN TONE-5" |  ᩹
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A7A: TAI THAM SIGN RA HAAM" |  ᩺
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A7B: TAI THAM SIGN MAI SAM" |  ᩻
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A7C: TAI THAM SIGN KHUEN-LUE KARAN" |  ᩼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A7F: TAI THAM COMBINING CRYPTOGRAMMIC DOT" |  ᩿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A8x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A80: TAI THAM HORA DIGIT ZERO" | ᪀
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A81: TAI THAM HORA DIGIT ONE" | ᪁
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A82: TAI THAM HORA DIGIT TWO" | ᪂
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A83: TAI THAM HORA DIGIT THREE" | ᪃
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A84: TAI THAM HORA DIGIT FOUR" | ᪄
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A85: TAI THAM HORA DIGIT FIVE" | ᪅
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A86: TAI THAM HORA DIGIT SIX" | ᪆
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A87: TAI THAM HORA DIGIT SEVEN" | ᪇
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A88: TAI THAM HORA DIGIT EIGHT" | ᪈
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A89: TAI THAM HORA DIGIT NINE" | ᪉
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1A9x
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A90: TAI THAM THAM DIGIT ZERO" | ᪐
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A91: TAI THAM THAM DIGIT ONE" | ᪑
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A92: TAI THAM THAM DIGIT TWO" | ᪒
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A93: TAI THAM THAM DIGIT THREE" | ᪓
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A94: TAI THAM THAM DIGIT FOUR" | ᪔
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A95: TAI THAM THAM DIGIT FIVE" | ᪕
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A96: TAI THAM THAM DIGIT SIX" | ᪖
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A97: TAI THAM THAM DIGIT SEVEN" | ᪗
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A98: TAI THAM THAM DIGIT EIGHT" | ᪘
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1A99: TAI THAM THAM DIGIT NINE" | ᪙
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1AAx
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA0: TAI THAM SIGN WIANG" | ᪠
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA1: TAI THAM SIGN WIANGWAAK" | ᪡
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA2: TAI THAM SIGN SAWAN" | ᪢
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA3: TAI THAM SIGN KEOW" | ᪣
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA4: TAI THAM SIGN HOY" | ᪤
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA5: TAI THAM SIGN DOKMAI" | ᪥
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA6: TAI THAM SIGN REVERSED ROTATED RANA" | ᪦
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA7: TAI THAM SIGN MAI YAMOK" | ᪧ
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA8: TAI THAM SIGN KAAN" | ᪨
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AA9: TAI THAM SIGN KAANKUU" | ᪩
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AAA: TAI THAM SIGN SATKAAN" | ᪪
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AAB: TAI THAM SIGN SATKAANKUU" | ᪫
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AAC: TAI THAM SIGN HANG" | ᪬
| style="font-family:'Noto Sans Tai Tham';" title="U+1AAD: TAI THAM SIGN CAANG" | ᪭
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания